Mitschurinskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Mitschurinskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Mitschurinskoje (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Mitschurinskoje (Kaliningrad, Gussew), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (früher: Drücklershöfchen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Mitschurinskoje (Kaliningrad, Nesterow), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1946 Schackeln, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Mitschurinskoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad (bis 1944 Valkjärvi, Finnland)